

Матчі

Туреччина 0:0 Україна

Україна 2:2 Іспанія

Україна 1:0 Латвія

Данія 1:0 Україна

Україна 4:3 Вірменія

Греція 1:0 Україна

Україна 0:2 Румунія

Україна 0:0 Північна Ірландія

Іспанія 2:1 Україна

Україна 0:0 Македонія

Склад команди 
 Статистику подано станом на 12 жовтня 2003 року (в дужках наведено ігри і голи 2003 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

2003
2003 у футболі
2003 в українському спорті